Sebastian Klinga (ur. 26 kwietnia 1992 w Lahti) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Medalista mistrzostw kraju, uczestnik mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w grudniu 2009 w Notodden. Pierwsze punkty zdobył w sierpniu 2010 w Örnsköldsvik, dwukrotnie zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. W grudniu 2010 w Rovaniemi po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, nie zdobywając jednak punktów.

Na początku sierpnia 2013 zajął kolejno 21. i 14. miejsce w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio, uzyskując tym samym prawo do startu w zawodach Pucharu Świata. Po raz pierwszy skorzystał z niego 29 listopada 2013, zajmując 47. miejsce w zawodach w Ruce. Wystąpił w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2014 na Čerťáku w Harrachovie. Zajął w nich 32. miejsce i nie uzyskał awansu do pierwszej serii.

Wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016 na skoczni Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf. Odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, kończąc je na ostatnim, 35. miejscu, natomiast w zawodach drużynowych wraz z Harrim Ollim, Laurim Asikainenem i Ville Larinto zajął 7. pozycję, ponownie będąc najsłabszym zawodnikiem w stawce. W czasie zawodów ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 167 m.

W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w lipcu 2016, zajmując 64. miejsce w FIS Cupie w Villach.

Zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym letnich mistrzostw Finlandii w 2011. Trzecie miejsce zajmował również w zawodach drużynowych w 2012, 2013 i 2014.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Klingi na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 1992